Shizuka est un prénom japonais. Le plus souvent, c'est un prénom féminin.  
 Shizuka Arakawa (1981-), patineuse japonaise
 Shizuka Gozen (静御前, 1165-1211), ou dame Shizuka, femme de lettres japonaise
 Shizuka Kamei (亀井 静香, 1936-), homme politique japonais
 Shizuka Kudō (工藤静香, 1970-) est une chanteuse et actrice japonaise
 Shizuka Murayama (村山密, 1918-2013), peintre franco-japonais de yō-ga
 Shizuka Nakano (中野 シズカ), mangaka japonaise
 Shizuka Nishida (西田静香, 1988-), chanteuse japonaise
 Shizuka Sugiyama (杉山しずか, 1987-), une pratiquante des arts martiaux mixtes